

Onomastica
Spyro – diminutivo greco del nome Spiridione

Videogiochi
Spyro – drago immaginario, protagonista della serie di videogiochi Spyro the Dragon
Spyro the Dragon – serie di videogiochi
Spyro the Dragon – primo capitolo della serie

Pagine correlate
Spiro